Cefeusz (Kefeus) – w mitologii greckiej król Etiopii, syn Belosa
 Cefeusz (Kefeus) – w mitologii greckiej król Tegei, syn Aleosa
 Cefeusz – gwiazdozbiór nieba północnego

Zobacz też 

 cefeida – typ gwiazdy zmiennej
 Cepheus – strona ujednoznaczniająca